Szlagówka – część wsi Ochotnica Górna w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna
 Szlagówka – przysiółek wsi Ochotnica Dolna w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna
 Szlagówka – część wsi Przenosza

Bibliografia 
 TERYT